Czarny Smok – piwo ciemne pełne warzone przez browar Fortuna w Miłosławiu od 2005 roku. Piwo zawiera 12,7% wag. ekstraktu i 6,2% obj. (4,65% wag.) alkoholu. Warzone jest ze słodów jęczmiennych pilzneńskich i karmelowych, chmielu, karmelu i cukru.

Zobacz też 
 Browar Fortuna
 Style piwa

Linki zewnętrzne 
 Browar Fortuna

Polskie piwa